Chobe, l'ultimo tratto del fiume Cuando
 il parco nazionale del Chobe, in Botswana
 Chobe – distretto del Botswana, oggi parte del distretto Nordoccidentale